

Staatsmannen

 Eugenius Maurits van Savoye-Carignano, Frans graaf
 Eugenius van Savoye, Frans generaal 
 Eugenius van Palermo, Siciliaans admiraal en dichter
 Flavius Eugenius, West-Romeins keizer
 Verscheidene pausen, namelijk:
Paus Eugenius I
Paus Eugenius II
Paus Eugenius III
Paus Eugenius IV
Tegenpaus Eugenius I

Zie ook
 Eugene (doorverwijspagina)
 Eugénie (doorverwijspagina)